Canizares oder Cañizares ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cañizares Llovera (* 1945), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Valencia
 Claude R. Canizares (* 1945), US-amerikanischer Astronom
 José de Cañizares (1676–1750), spanischer Dramatiker und Librettist
 Juan Manuel Cañizares (* 1966), spanischer Gitarrist
 Rafael Cañizares (Rafael Cañizares Poey; * 1950), kubanischer Basketballspieler 
 Santiago Cañizares (* 1969), spanischer Fußballtorhüter
 Yilian Cañizares (* 1983), kubanisch-schweizerische Musikerin